Die British Open 2002 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2001/02, das vom 29. September bis 7. Oktober 2001 in der Telewest Arena von Newcastle upon Tyne ausgetragen wurde. Nach acht Jahren in Plymouth war das Turnier diesmal in den Norden Englands umgezogen. Der neue Sponsor Stan James, ein britischer Wettanbieter, sorgte in dem Jahr außerdem für das höchste Preisgeld der Turniergeschichte.

Der Titelverteidiger Peter Ebdon schied im Viertelfinale aus. In einem rein schottischen Finale schlug John Higgins seinen zwei Jahre jüngeren Kontrahenten Graeme Dott mit 9:6. Higgins gewann die British Open zum dritten Mal, so oft wie zuvor nur Stephen Hendry.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg dank eines neuen Sponsors um 230.000 £ gegenüber dem Vorjahr auf 670.000 £. Mehr gab es weder davor noch danach bei den British Open zu gewinnen. 30.500 £ bekam der Sieger mehr, 4.500 £ betrug das Plus bei den Letzten 32. Bei den Qualifikanten stieg es allerdings nur geringfügig und da es eine Qualifikationsrunde weniger gab, erhielten die Verlierer der Runde der Letzten 128 diesmal keine Prämien. Auch die Punkte für die Weltrangliste fielen erheblich. Der Sieger bekam 2.400 Punkte, der Zweite 1.265 und die Halbfinalverlierer 335 Punkte weniger. Bei den mittleren Runden änderte sich wenig, bei den Verlierern der ersten Qualifikationsrunden waren es dann wieder um die 300 Punkte weniger. Gesetzte Spieler, die ihr Auftaktmatch verloren, bekamen nur noch 50 % statt wie zuvor 60 % der Rundenpunkte.

Finalrunde 
Die Hauptrunde in Newcastle wurde wie im Vorjahr mit 48 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
John Higgins und Graeme Dott trafen erstmals in einem Finale aufeinander, für Dott war es auch erst das zweite Finale seiner Karriere. Bis auf die allererste Begegnung 1996 hatte Higgins alle bisherigen Duelle gewonnen. Außerdem kam er als Vizeweltmeister und als Sieger der beiden vorhergehenden Einladungsturniere ins Endspiel. Doch der hohe Favorit hatte einen schlechten Start und lag zur ersten Mid-Session-Pause mit 1:3 zurück. Die zweite Sessionhälfte dominierte er jedoch und wendete das Ergebnis in eine 5:3-Führung. Am Abend konnte dann Dott lediglich verhindern, dass der Rückstand größer wurde, es gelang ihm aber nicht zu verkürzen. Beim Stand von 8:6 wehrte er sich noch einmal heftig gegen die Niederlage, doch Higgins konnte das 9:6 perfekt machen. Es war nicht nur sein dritter British-Open-Titel, als erster Profispieler hatte er die ersten drei Turniere einer Saison gewonnen.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 26. Juli bis 7. August 2001 statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Century-Breaks 
13 Spieler erzielten im Hauptturnier 25 Breaks von mindestens 100 Punkten. Ronnie O’Sullivan erzielte im Achtelfinale das höchste TV-Break mit 143 Punkten und insgesamt am meisten Centurys. Das höchste Turnierbreak gelang allerdings dem Engländer Sean Storey in der Qualifikation: 145 Punkte reihte er aneinander.

Hauptturnier

Quellen 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Newcastle upon Tyne